Gandzasar FK är en fotbollsklubb från Kapan, Armenien.

Titlar 

 Armeniska cupen: 1
2017/2018;

Placering tidigare säsonger

Källor

Externa länkar 
 Gandzasar FK på Soccerway
 Gandzasar eufo.de
 Gandzasar Weltfussball.de

Fotbollsklubbar i Armenien